13. Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które rozegrano w 2000 roku w Dżakarcie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2000
2000 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Indonezji
Sport w Dżakarcie
2000 w Azji
Indonezja w XX wieku